Классика Примавера (, ) — шоссейная однодневная велогонка по дорогам испанской провинции Бискайя, автономное сообщество Страна Басков.

История 
Гонка была создана 1946 году; было проведено два неофициальных издания. После этого последовал перерыв до 1955 года, когда гонка не проводилась. В 2005 году однодневка вошла в календарь Европейского тура UCI, получив категорию 1.1, а в 2019 году — в календарь Велошоссейного кубка Испании.

Название гонки переводится как Весенняя классика (от  и . Также однодневка известна как Классика Аморебьетты () по названию города где происходит её старт и финиш.

Основная часть маршрута повторяется каждый год и охватывает регионы Дурангесадо и Арратия-Нервион (Бискайя). Первые 100 километров после старта в Аморебьете имеют равнинный профиль и несколько раз проходят через финишную черту, также расположенную в Аморебьете. Затем следует финальный круг, который проходиться не менее трёх раз, включающий подъёмы Montecalvo ( или ) и/или Autzagane со средними градиентами 6-7%. Последние 5-7 км дистанции представляют спуск с заключительной вершины и равнинный участок до финиша.

Организацией гонки занимается Sociedad Ciclista Amorebieta.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Классика Примавера  на Cycling Archives
 
 
 
 
  

Велогонки в Испании
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1946 года